Toboll ist der Familienname folgender Personen:
 Jonas Toboll (* 1987), deutscher Fußballspieler
 Kathrin Toboll (* 1973), deutsche Schauspielerin, Filmproduzentin und Drehbuchautorin

Siehe auch:
 Tobol
 Topol